Het seizoen 1950-51 was de 34e editie van de Belgische Tweede Klasse. De officiële naam destijds was Division 1 (Eerste Afdeeling). Union Royale Saint-Gilloise werd winnaar in reeks A en RUS Tournaisienne in reeks B.  Beide ploegen promoveerden naar de ere-afdeling.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Ere-Afdeling 1949-50 voor de start van het seizoen:
 K. Lyra (voorlaatste) degradeerde na 4 seizoenen in Ere-Afdeling.
 R. Stade Louvaniste (laatste) degradeerde na 1 seizoen in Ere-Afdeling.

Gepromoveerde teams
Volgende teams waren gepromoveerd uit Bevordering 1949-50 voor de start van het seizoen:
 FC Izegem (kampioen reeks A) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 KAV Dendermonde (kampioen reeks B) promoveerde na 11 seizoenen terug naar 2e nationale.
 K. Tubantia FC (kampioen reeks C) promoveerde na 2 seizoenen terug naar 2e nationale.
 Helzold FC Zolder (kampioen reeks D) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.

Deelnemende teams
De 32 ploegen werden over twee reeksen van 16 clubs verdeeld.

Eerste Afdeling reeks A 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1949-50 in Eerste Afdeling reeks A. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eerste Afdeling reeks B 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1949-50 in Eerste Afdeling reeks B. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Eindstand Eerste Afdeling

Reeks A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Reeks B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De twee kampioenen promoveerden naar Ere Afdeling 1951-52 op het eind van het seizoen:
 Union Royale Saint-Gilloise (kampioen reeks A) promoveerde na 2 seizoenen terug naar de Ere Afdeling.
 RUS Tournaisienne (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar de Ere Afdeling.

Degraderende teams
Op het einde van het seizoen degradeerden de laatste ploegen 2 van elke reeks. Volgende vier ploegen degradeerden naar Bevordering 1951-52:

P: positie, R: reeks, S2: Onafgebroken aantal seizoenen in 2e nationale op moment van degradatie

Topschutter

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2